une nourrice, une femme qui s'occupe d'enfants qui ne sont pas les siens : voir Assistante maternelle ;
 une nourrice, un récipient mobile type bidon.
 une nourrice, en plomberie ou plus généralement en fluidique, est un connecteur qui permet de distribuer une arrivée vers plusieurs sorties